Římovská může být
 ulice
 Římovská (České Budějovice)
 Římovská (Praha)

Další významy:
 kaple
 Římovská kaple v Dřevčicích u silnice II/610

 lípa
 Lípa Jana Gurreho neboli Římovská lípa

 vodní nádrž
 Vodní nádrž Římov neboli Římovská přehrada

Rozcestníky - místopisné jméno